USS A-1 je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS A-1 (SS-2) 
 USS A-1 (1911)

A-1